Palást település Szlovákiában;
 mértani palást
 palást
 a magyar koronázási palást